Barnard kan som auktorsförkortning betyda:

 Jerry Laurens Barnard
 Keppel Harcourt Barnard
 Thomas Theodore Barnard

Robotskapade auktorsförkortningar